(* 1984), guitariste, compositeur autrichien
  (19251983), psychologue allemande
 Arno Tausch (* 1951), politologue autrichien
 Christoph Tausch (16731731), architecte, peintre autrichien
  (* 1966), politicienne allemande (SPD)
  (18991969), sculpteur allemand
 Franz Tausch (17621817), clarinettiste, compositeur allemand
  (19011986), homme politique allemand (SPD)
 Ignaz Friedrich Tausch (17851848), botaniste autrichien
  (18271895), pianiste, compositeur, chef d'orchestre allemand (de)
  (* 1949), professeur d'allemand
  (* 1921), psychologue allemand
 , footballeur américain